Raymond  de Gruyère est comte d'Ogo de 1115 à 1136.

Biographie 
Fils aîné de Guillaume Ier de Gruyère et d'Agathe de Glâne, il lui succède après avoir administré le comté en son absence. Au retour de son frère Ulrich, chanoine de l'église de Lausanne et participant à la première croisade, ils fondent l'abbaye de Haut-Crêt en Suisse en 1134.

Son épouse est inconnue. Ils auront quatre fils :
 Guillaume, qui lui succède,
 Radbod,
 Thorin,
 Jorand.

Sources et bibliographie 
 

 Médiéval Généalogie 
 Geneall, Reymundusomes 
 Fabpedigree, Raymundus de Gruyère

Notes et références

Articles connexes 
 Comté de Gruyère
 Liste des comtes de Gruyère

Raymond 1